Motocyklowe Grand Prix San Marino 2022 – czternasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 4 września 2022 na torze Misano w Mugello, Imola.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

2022 we Włoszech
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2022